Een verkeersweg:
N69 (België)
N69 (Frankrijk)
N69 (Ierland)
N69 (Nederland), zie Provinciale weg 69